Карцахи (, ) — топоним:

 Карцахи — населенный пункт Ахалкалакского муниципалитета.
 Карцахи (Хозапини) — пограничное озеро на Джавахетском нагорье Малого Кавказа.
 Карцахи — болото, расположено на Джавахетском нагорье.

Страницы значений:Географические объекты